Almeida Santos ist der Name folgender Personen:

* Almeida Santos (Schauspieler), Schauspieler und Produzent

Almeida Santos ist der Familienname folgender Personen:

 António de Almeida Santos (1926–2016), portugiesischer Jurist und Politiker (PS)
 Ewerton José Almeida Santos (* 1989), brasilianischer Fußballspieler, siehe Ewerton
 Marcos Guilherme de Almeida Santos Matos (* 1995), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marcos Guilherme
 Mário Márcio de Almeida Santos (1927–2015), brasilianischer Historiker, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Paulo Almeida Santos (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Ricardo Almeida Santos (* 1995), portugiesischer Fußballspieler
 Weverton Almeida Santos (Ferrugem; * 1988), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Nuno Manuel dos Santos Almeida (* 1962), portugiesischer Geistlicher, Weihbischof in Braga
 Almeida dos Santos